Holland Ladies Tour (oficjalnie Boels Rental Ladies Tour) – wieloetapowy kolarski wyścig kobiet, organizowany corocznie w sierpniu w Holandii od 1998 roku. Od 2017 roku należy do cyklu najważniejszych zawodów kobiecych – UCI Women’s World Tour.

Ze względów sponsorskich wyścig rozgrywany był w 2011 roku pod oficjalną nazwą Profile Ladies Tour, w 2012 roku BrainWash Ladies Tour, zaś od 2013 roku Boels Rental Ladies Tour.

Najwięcej zwycięstw w wyścigu (cztery) odniosła Holenderka Marianne Vos.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 Wyniki w bazie ProCycling Stats

Kolarstwo kobiet
Kolarstwo w Holandii
Wyścigi kolarskie wielodniowe